SKP kan avse

 SKP – flera svenska partier, se Sveriges kommunistiska parti
 SKP – ett finskt parti Suomen Kommunistinen Puolue, se Finlands kommunistiska parti
 Skp m/42 – en beteckning för KP-bil modell Scania, se Terrängbil m/42 KP
 SKP – IATA-koden för en flygplats i Makedonien, se Skopjes internationella flygplats